A 2021-es FIA Formula–2 bajnokság a sorozat ötödik versenyszezonja volt. A Formula–1 betétfutamaként bonyolították le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szervezi és szankcionálja. A nyílt karosszériás formulaautó-sorozatok közül a második legnívósabb, közvetlen a Formula–1 utánpótlás-sorozataként funkcionál. A bajnokságban résztvevő összes csapat ugyanazt a karosszériát, a Dallara F2 2018-at használta.

Eredetileg erre a szezonra vezették volna be az új, egységes alvázcsomagot, azonban a koronavírus-járvány miatt ez a szabálymódosítást három évvel eltolták.

A versenyzőknél Mick Schumacher, a csapatoknál pedig a Prema Racing a címvédő. A bajnokságot Oscar Piastri nyerte, a konstruktőrök közt pedig a Prema Racing megvédte címét.

Csapatok és versenyzők
Az alábbi csapatok és versenyzők vettek részt a bajnokságban. Minden nevező a Dallara F2 2018-as modelljével és a Mecachrome V6-os turbómotorjával teljesítette a kiírást. A sorozat hivatalos gumibeszállítója az olasz Pirelli. A 2020-as szezon folyamán az illetékesek bejelentették, hogy minden résztvevő csapattal 3 éves szerződést kötöttek. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Felipe Drugovich; MP Motorsport pilóta → UNI-Virtuosi Racing pilóta
 Théo Pourchaire; HWA Racelab pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Marcus Armstrong; ART Grand Prix pilóta → DAMS pilóta
 Roy Nissany; Trident pilóta → DAMS pilóta
 Dan Ticktum; DAMS pilóta → Carlin pilóta
 Guilherme Samaia; Campos Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta

Újonc pilóták 
  Oscar Piastri; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
 Liam Lawson; FIA Formula–3 bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Jüri Vips; → Hitech Grand Prix pilóta
 Bent Viscaal; FIA Formula–3 bajnokság, MP Motorsport pilóta → Trident pilóta
 Richard Verschoor; FIA Formula–3 bajnokság, MP Motorsport pilóta → MP Motorsport pilóta
 Lirim Zendeli; FIA Formula–3 bajnokság, Trident pilóta → MP Motorsport pilóta
 David Beckmann;  FIA Formula–3 bajnokság, Trident pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Matteo Nannini; FIA Formula–3 bajnokság, Jenzer Motorsport pilóta → HWA Racelab pilóta
 Alessio Deledda; FIA Formula–3 bajnokság, Campos Racing pilóta → HWA Racelab pilóta
 Gianluca Petecof; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → Campos Racing pilóta

Visszatérő pilóták 
  Ralph Boschung; → Campos Racing pilóta

Távozó pilóták 
  Mick Schumacher; Prema Racing pilóta → Formula–1, Haas pilóta
  Nyikita Mazepin; Hitech Grand Prix pilóta → Formula–1, Haas pilóta
 Cunoda Júki; Carlin pilóta → Formula–1, AlphaTauri pilóta
  Callum Ilott; UNI-Virtuosi Racing pilóta → Formula–1, Ferrari tesztpilóta
 Jack Aitken; Campos Racing pilóta → Formula–1, Williams tesztpilóta
 Giuliano Alesi; MP Motorsport pilóta → Super Formula Lights, TOM'S pilóta
 Louis Delétraz; Charouz Racing System pilóta → Európai Le Mans-széria, Team WRT pilóta
 Pedro Piquet; Charouz Racing System pilóta → Stock Car Brasil, Motul TMG Racing endurance versenyző
  Sean Gelael; DAMS pilóta → WEC, Jota Sport pilóta
 Luca Ghiotto; Hitech Grand Prix pilóta → Olasz GT-bajnokság, Imperiale Racing pilóta
 Artyom Markelov; HWA Racelab pilóta → ?

Versenyzőcserék

Szabályváltozások 
 Ettől az évtől változik a versenyhétvégék lebonyolítási rendje. A szombati napon két sprintfutamot, a vasárnapi napon pedig a főfutamot rendezik meg. Ennek köszönhetően a csapatok kapnak egy extra gumiabroncs-szettet. 
A kvalifikáció a főverseny és az első sprintfutam rajtsorrendjét határozza meg. Az 1. sprintfutamon az időmérő első 10 helyezettje fordított sorrendben, míg a 2. sprintfutamon az 1. verseny legjobb 8 helyezettje indul fordítva. A vasárnapi főfutamon a kvalifikáció eredeti sorrendjében állnak fel a rajtrácsra.
Új formátum

Versenynaptár 
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) költségcsökkentés céljából úgy határozott, hogy a 2021-es szezontól kezdve a Formula–2-es és a Formula–3-as idény futamait felváltva rendezik meg a Formula–1-es versenynaptár helyszínein, a nagydíjak betétfutamaiként. Ugyan a helyszínek száma csökkent az előző évekhez képest, de a versenyek száma megmarad, köszönhetően az egy nagydíjhétvégéken tartott három futamos szisztémának. A mindkét bajnokságra nevező csapatok számára megengedett volt, hogy a személyzetet hétvégéről hétvégére változtassák, rotálják, ezzel is a költséghatékonyságot előtérbe helyezve.

Mivel a két betétsorozat külön futott, más helyszíneken, ezért Barcelona, Spa-Francorchamps, a Hungaroring és a Red Bull Ring nem szerepelt a Formula–2-es kalendáriumban.
A 2020-as koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bekerült pályák, mint például Mugelló és a bahreini külső kör kikerültek a tervezetből.
2021-re visszatért Monaco, Baku és Yas Marina, amelyek 2020-ben törölve lettek.
2020. november 5-én hivatalosan bejelentették, hogy a Szaúd-Arábia debütál a Formula–2 naptárában is egy Dzsidda városában található éjszakai, utcai versennyel.
2021. január 12-én hivatalossá vált, hogy a szezon utolsó két helyszínének időpontja későbbre tolódott, mivel a Formula–1 több változtatást is eszközölt a menetrenden.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Sprintversenyeken 
A szombati sprintversenyeken a legjobb 8 célba érő versenyző kapott egységet, továbbá 2 extra pont járt a leggyorsabb körért.

Főversenyen 
A pénteki kvalifikáció után 4 plusz pont járt a pole-pozícióért, a vasárnap megrendezésre kerülő főversenyen pedig az első 10 helyezett kapott pontot és itt is járt 2 extra pont a leggyorsabb körért.

Versenyzők 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ – A szaúd-arábiai nagydíj főversenyét félbe kellett szakítani. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Csapatok 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ – A szaúd-arábiai nagydíj főversenyét félbe kellett szakítani. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Megjegyzések 
 - A versenyt eredetileg Liam Lawson nyerte, azonban utólag kizárták egy technikai szabályszegés miatt és ennek következtében Dan Ticktum szerezte meg a győzelmet.

Jegyzetek

További információk 
 A Formula–2 hivatalos honlapja

Formula–2
Formula–2-es szezonok